Colfax County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Colfax County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Colfax County (Nové Mexiko) – okres státu Nové Mexiko